Урожайный — название населённых пунктов в России:

 Урожайный — посёлок в Зональном районе Алтайского края.
 Урожайный — посёлок в Павловском районе Алтайского края.
 Урожайный — посёлок в Приютненском районе Калмыкии.
 Урожайный — посёлок в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Урожайный — посёлок в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Урожайный — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Урожайный — посёлок в Краснозерском районе Новосибирской области.
 Урожайный — посёлок в Любинском районе Омской области.
 Урожайный — посёлок в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Урожайный — село в Советском районе Саратовской области.
 Урожайный — посёлок в Предгорном районе Ставропольского края.
 Урожайный — посёлок в Заводоуковском районе Тюменской области.
 Урожайный — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.
Урожайный — до 1997 г. название посёлка Новый в Сорочинском районе Оренбургской области.

См. также 
 Урожайный сельсовет